Splatterhouse:

 Splatterhouse — серия компьютерных игр в жанре beat 'em up с элементами хоррора.
 Splatterhouse — компьютерная игра, разработанная и изданная компанией Namco в 1988 году.
 Splatterhouse: Wanpaku Graffiti — компьютерная игра, разработанная Now Production в 1989 году.
 Splatterhouse 2 — компьютерная игра, разработанная Now Production в 1992 году.
 Splatterhouse 3 — компьютерная игра, разработанная Now Production в 1993 году.
 Splatterhouse — компьютерная игра, разработанная и выпущенная компанией Namco Bandai Games в 2010 году.